Тамбовский — поселок в Давыдовском муниципальном образовании Пугачёвского района Саратовской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 20 километров по прямой на восток-юго-восток от районного центра города Пугачёв.

История
Поселок основан в 1930 году.

Население
Население составляло 93 человека по переписи 2002 года (русские 53%, казахи 28%) ,  64 по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Пугачёвского района